Serrone ima više značenja:
 Serrone, Avellino
 Serrone, Frosinone
 Serrone, Macerata
 Serrone, Potenza
 Serrone, Salerno